Nebra steht für:
 Nebra (Unstrut), Stadt im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt, Namensgeber
 der Himmelsscheibe von Nebra
 des ehemaligen Kreises Nebra 
 Nebra (Roman) von Thomas Thiemeyer
 (69264) Nebra, ein Asteroid

Personen:
 José de Nebra (1702–1768), spanischer Komponist
 Manuel Blasco de Nebra (1750–1784), spanischer Komponist

Siehe auch:
 Nebre, altägyptischer Pharao der 2. Dynastie